Мариенхайде () — коммуна в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Подчиняется административному округу Кёльн. Входит в состав района Обербергиш. Население составляет 13 758 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 54,99 км². Официальный код — 05 3 74 024.

Примечания

Ссылки 

Города Северного Рейна-Вестфалии